Ferdinandea puede referirse a:
El volcán siciliano Ferdinandea.
Un sinónimo del género ''Ferdinandusa de la familia de las rubiáceas.
Ferdinandea - Territorio en Calabria